Lirones puede referirse a:

 Lirones, mamíferos roedores.
 Narcissus pseudonarcissus, planta de la familia de las amaridiliáceas.